Sherallin Henriquez (15 februari 1997) is een Nederlands voetbalspeelster.

Statistieken

Laatste update: september 2020

Nederlands voetballer